Der Begriff Galvanokaustik bezeichnet
eine medizinische Operationsmethode, siehe Galvanokaustik (Medizin)
ein Verfahren zur Herstellung von Druckplatten im Hoch- und Tiefdruck, siehe Galvanokaustik (Metallbearbeitung)